Mister Roberts (romanzo) – romanzo di Thomas Heggen del 1946
Mister Roberts (opera teatrale) – spettacolo teatrale di Thomas Heggen e Joshua Logan del 1948
La nave matta di Mister Roberts (Mister Roberts) – film statunitense del 1955 diretto da John Ford e Mervyn LeRoy tratto dal romanzo.
Mr. Roberts (Mister Roberts) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1966 ispirata al romanzo e al film.